Autostrada A15 (Belgia)
 Autostrada A15 (Holandia)
 Autostrada A15 (Niemcy)
 Autostrada A15 (Portugalia)
 Autostrada A15 (Włochy)